La primera prueba de esquí alpino de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 2013/14 se disputó los días 26 y 27 de octubre de 2013 en la ciudad de en Sölden(Austria).

Calendario 
<div>

Resultados Masculino 
Únicamente están los participantes que puntuaron. 
<div>

Resultados Femenino 
Únicamente están las participantes que puntuaron. 
<div>

Notas y referencias 

Copa del Mundo de Esquí Alpino
Esquí en 2013